Bressolles (Ain) 
 Bressolles (Allier) 

Desambiguações de topônimos